Madin ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Madin (1911–1991), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Henry Madin (1698–1748), französischer Komponist und Kapellmeister
 Viktor Madin (1876–1968), österreichischer Bassbariton

Siehe auch:
 Maddin